Фаркаш ( — «волк», буквально — «хвостатый») — фамилия венгерского происхождения. Также личное имя (в венгерских католических святцах используется как аналог немецкого «Вольфганг»).

 Фаркаш, Акош (1894—1955) — венгерский государственный деятель.
  (1842—1915) — венгерский журналист.
 Фаркаш, Амит (род. 1989) — израильская актриса и певица.
 Фаркаш, Балаж (род. 1988) — венгерский футболист, нападающий киевского «Динамо».
 Фаркаш, Берталан (род. 1949) — первый венгерский космонавт.
 Фаркаш, Владимир (1925—2002) — деятель госбезопасности Венгрии; сын М. Фаркаша.
 Фаркаш, Имре (1935—2020) — венгерский гребец-каноист.
 Фаркаш, Карой (1843—1907) — венгерский революционер.
 Фаркаш, Мария Антония (более известна под фамилией Корда; 1898—1975) — венгерская актриса немого кино.
 Фаркаш, Михай (наст. имя Герман Лёви; 1904—1965) — министр обороны Венгрии в 1948—1953 гг.
  (1866—1921) — венгерский писатель, педагог и проповедник.
 Фаркаш, Петер (род. 1968) — венгерский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира.
 Фаркаш, Сафия (девичья фамилия эль-Брасаи; род. 1952) — вторая жена ливийского лидера Муаммара Каддафи и мать семерых из восьми его детей.
 Фаркаш, Ференц (1905—2000) — венгерский композитор и педагог.
 Фаркаш, Эдит (1921—1993) — новозеландская полярная исследовательница венгерского происхождения.
  (1847—1930) — венгерский математик и физик.
 Фаркаш, Янош (1942—1989) — венгерский футболист, участник двух чемпионатов мира 1962 и 1966 гг.
 Живоцки-Фаркаш, Дьёрдьи (род. 1985) — венгерская легкоатлетка, специализирующаяся в многоборье.

См. также 
 Лемма Фаркаша — утверждение о свойствах линейных неравенств.

Примечания 

Венгерские фамилии